Гали:

Как тюркское имя — от арабского Халил «возлюбленный»:

Имя:
 Абайдулов, Гали Мягазович (род. 1953) — советский и российский артист балета, балетмейстер, актёр и режиссёр музыкальных спектаклей.

Фамилия:
 Гали, Брагим (род. 1949) — президент Сахарской Арабской Демократической Республики и председатель Фронта Полисарио с 2016 года.
 Гали, Хорди (род. 1961) — испанский экономист.
 Бутрос-Гали, Бутрос (1922—2016) — египетский дипломат, 6-й Генеральный секретарь ООН (1992—1996).

Топоним:
 Гали (,  Гали) — город в Абхазии, административный центр Гальского района.
 Гали — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.